Fargas :  série télévisée française réalisée par Charlotte Brandström et Didier Delaître 
 Emungania Omadjela alias Fargas : dessinateur gabonais
 Antonio Fargas acteur et compositeur américain